Hannspree — тайваньская  компания. Полное наименование — Hannspree, Inc. Штаб-квартира компании расположена в Тайбэе. Известна по всему миру своими дизайнерскими решениями, а на европейском рынке является популярным брендом бытовой электроники.

История 
Компания основана в 2002 году. как часть HANNStar corporation. В 2004-2005 годах началась продажа в США, Гонконге, Китае. С 2006 года продукция Hannspree реализуется в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Структура 
Европейская штаб-квартира расположена в Венло, Нидерланды, а маркетинговое подразделение находится в Германии.

Hannspree в России 
Официально выход на российский рынок был объявлен в мае 2007 года.

Продукция 
Продуктовая линейка HANNspree состоит из телевизоров маленьких и больших размеров и компьютерных мониторов. Каждый продукт имеет свой уникальный цвет и дизайн и входит в одну из серий.
 Спортивная серия
 Эмоциональная серия. 
 Стильная серия * 
 TV Больших Размеров 
 LCD Мониторы Серии XM, HL и SV.
 В 2010 году был анонсирован выпуск планшетного компьютера HANNSpad. На российский рынок планируется выпуск в 2011 году.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Тайваня
Производители электроники Тайваня